

Code 
COO est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international de Cotonou, à Cotonou, au Bénin, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Sigle 
COO, sigle composé des deux lettres C et O, peut faire référence à :
 Conception Orientée Objet, une méthode permettant de concevoir des projets de programmation orientée objet ;
 Chief Operating Officer, le directeur opérationnel d'une société.

Toponyme 

 Coo, un village de la province de Liège (Belgique) ;
 cascade de Coo, une cascade qui s'y trouve.

Chimie 
CoO est la formule brute de l'oxyde de cobalt(II).